Albert Park kan syfta på:

 Albert Park and Lake, en park och sjö i Melbourne
 Albert Park Circuit – en racerbana i Melbourne

Geografi

Australien 

 Albert Park, Victoria, 
 Albert Park, South Australia, del av en befolkad plats , Charles Sturt, 

Robotskapade Australienförgreningar